9. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku 20–22 lata, które odbywały się od 10 (tylko chód sportowy) do 14 lipca 2013 roku w Tampere w Finlandii. 

Decyzję o przyznaniu miastu prawa do organizacji zawodów podjęła Rada European Athletics w marcu 2011 podczas halowych mistrzostw Starego Kontynentu w Paryżu. Finlandia drugi raz ugości czempionat młodzieżowców – kraj ten gościł pierwszą edycję zawodów w 1997 roku. W 2003 Tampere gościło natomiast mistrzostwa Europy juniorów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw  [dostęp 4 lipca 2013]
 

2013 w lekkoatletyce
2013
Lekkoatletyka w Finlandii
Sport w Tampere
2013 w Finlandii